Almeda University, Amerikaanse school zonder onderwijsaccreditatie
Almeda Riddle, Amerikaans folkzangeres
Almeda (Houston), Texas, Verenigde Staten
Almeda (Cornellà de Llobregat), een wijk van Cornellà de Llobregat, in het grootstedelijk gebied van Barcelona
Almeda (metrostation), een metrostation in Cornellà de Llobregat, bij Barcelona